Quintessenza – nella tradizione alchemica, ipotetica essenza costituente dell'universo, in aggiunta ad aria, acqua, fuoco e terra
Quintessenza – nella fisica moderna, forma di energia postulata da alcune teorie
Quintessenza – album del gruppo musicale Il Castello di Atlante

Pagine correlate
 Quintessence